Джордан Маклафлин (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за клуб «Миннесота Тимбервулвз». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера

Лонг-Айленд Нетс (2018—2020) 
После того, как Маклафлин не был выбран на драфте НБА 2018 года он присоединился к «Бруклин Нетс» для участия в Летней лиге, также он был приглашён в тренировочный лагерь «Нетс». 11 октября 2018 года он был отчислен из «Бруклина». Однако затем он подписал контракт с фарм-клубом «Нетс» в Джи-Лиге «Лонг-Айленд Нетс».

Миннесота Тимбервулвз (2020—н.в.) 
20 июля 2019 года Маклафлин подписал двухсторонний контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз». 8 февраля 2020 года он набрал рекордные для себя 24 очка и 11 результативных передач в выигранном матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

15 сентября 2021 года Маклафлин подписал трехлетний контракт на 6,5 миллионов долларов с «Миннесотой Тимбервулвз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «УСК Тродженс»

Баскетболисты США
Игроки «УСК Тродженс» (баскетбол)
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Айова Вулвз»